

Ім'я Єжи 
Єжи () — польське ім'я, що відповідає українському імені Юрій.

Особи з ім'ям Єжи 
 Єжи Анджеєвський (1909—1983) — польський письменник, автор повістей на моральні теми.
 Єжи Антчак (1929) — польський режисер театру та кіно.
 Єжи Бінчицький (1937—1998) — польський актор театру і кіно.
 Єжи Гарасимович (1933—1999) — польський поет.
 Єжи Ґедройць (1906—2000) — польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису Kultura (Париж).
 Єжи Гоффман (1932) — польський кінорежисер і сценарист.
 Єжи Жулавський (1915) — польський прозаїк, поет, драматург, перекладач, філософ.
 Єжи Кавалерович (1922—2007) — польський режисер і сценарист, посол до Сейму ПНР (1985—1989).
 Єжи Кукучка (1948—1989) — відомий польський альпініст.
 Єжи Нейман (1894—1981) — польський і американський математик і статистик.
 Єжи Оссолінський (1595—1650) — шляхтич роду Оссолінських гербу Топор.
 Єжи Петерсбурський (1895—1979) — польський піаніст, диригент і композитор популярної музики.
 Єжи Пільх (1952—2020) — польський письменник, публіцист, драматург і кіносценарист.
 Єжи Поломський (1933) — польський естрадний співак, актор.
 Єжи Попелушко (1947—1984) — священик варшавської церкви св. Станіслава Костки.
 Єжи Северський (1932—2000) — польський письменник, літературний критик, сценарист.
 Єжи Штур (1947) — польський актор театру та кіно, режисер, педагог, викладач театрального мистецтва, письменник та [[полоністика|полоніст].

Географічні назви (топоніми) 

 Єжиці — село в Польщі, в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства.

Мистецтво 
 Їжак Єжи (значення)